Туманян Аркадій Давидович (* 1998) — вірменський футболіст, нападник українського футбольного клубу «Чорноморець».
 Туманян Гай Лазарович (1901—1971) — генерал-лейтенант танкових військ РА.
 Туманян Інесса Суренівна (1929—2005) — вірменська кіносценаристка, заслужений діяч мистецтв РФ.
 Ованес Тадевосович Туманян (1869—1923) — вірменський поет та письменник, громадський діяч.

 Туманян (місто) — місто на півночі Вірменії у марзі (області) Лорі.